

Osoby 
 Merz – angielski muzyk 
 Charlie Merz – amerykański kierowca wyścigowy
 Hans-Rudolf Merz – szwajcarski polityk
 Iwan Merz – błogosławiony
 Jarreth J. Merz – szwajcarski aktor
 Otto Merz – niemiecki kierowca wyścigowy
 Viktor Merz – szwajcarski chemik
 William Merz – amerykański gimnastyk

Zobacz też 
 Marz
 März
 Mertz
 Ragow-Merz